Ру́ми, ар-Ру́ми () — нисба, означающая «византиец».

 Руми — стилизация животных узоров в исламском орнаментальном искусстве.

 Джалаладдин Руми (1207—1273) — выдающийся персидский поэт-суфий.
 Район Джалолиддина Руми
 Сухайб ар-Руми (587—658) — сподвижник пророка Мухаммеда.
 Якут аль-Хамави ар-Руми (между 1178 и 1180—1229) — мусульманский учёный и писатель, филолог, путешественник, историк и географ.
 Кази-заде ар-Руми (1364—1437) — среднеазиатский математик и астроном империи Тимуридов.